Il principe studente (The Student Prince in Old Heidelberg) – film del 1927 diretto da Ernst Lubitsch e, non accreditato, John M. Stahl
Il principe studente (The Student Prince) – film del 1954 diretto da Curtis Bernhardt e Richard Thorpe
Il principe studente (The Student Prince) – film del 1998 diretto da Simon Curtis